DIBI peut faire référence à :
 

Dibi peut faire référence à :
 dibi, une spécialité culinaire sénégalaise,
 dibi, une bibliothèque d'abstractions pour PHP,
 Dibi, un village du Cameroun.